Ostfriesisch steht für:

 Ostfriesische Sprache, zur friesischen Sprache gehörend 
 Ostfriesisches Niederdeutsch, die in Ostfriesland gesprochenen Dialekte der niederdeutschen Sprache